Vág: Szlovákia leghosszabb folyója
Vág: község Győr-Moson-Sopron megyében